ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1923—1924 — 19-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1923–1924
Адміра